Южный автовокзал — название автовокзалов некоторых городов.

 Южный автовокзал (Волгоград)
 Южный автовокзал (Донецк)
 Южный автовокзал (Екатеринбург)
 Южный автовокзал (Казань)
 Южный автовокзал (Кишинёв)
 Южный автовокзал (Уфа)
 Южный автовокзал (Челябинск)

См. также 

 Автовокзал (значения)
 Центральный автовокзал